Plusieurs abbayes en France ont été nommées abbaye Notre-Dame-des-Anges en référence à la Vierge Marie en tant que Reine des Anges :
 l’abbaye Notre-Dame-des-Anges de Landéda dans le Finistère ;
 l’abbaye Notre-Dame-des-Anges de Saint-Cyr-l’École dans les Yvelines (voir photographies sur Commons) ;
 l’abbaye Notre-Dame-des-Anges de Saint-Just-de-Claix en Isère ;
 l'l'abbaye Notre-Dame-des-Anges en Virginie, aux États-Unis.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Liste des abbayes et monastères

Homonymie d'abbayes